Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (род. 22 января 1935, Омск, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

Биография 
Родилась 22 января 1935 года в Омске. Отец — Илларион Григорьевич Талызин, мать — Анастасия Трифоновна Талызина. Родители работали в торговле. Во время войны жила с мамой в эвакуации в Сибири.

После окончания школы, с 1952 по 1954 год училась в Омском сельхозинституте. Отучившись два года в вузе, не закончив обучение, поступила в ГИТИС (мастерская Николая Петрова). В 1958 году окончила учебное заведение и с этого же года по настоящее время служит в Театре имени Моссовета.

Карьера 
В кино дебютировала в 1963 году ролью Инны в детективе «Человек, который сомневается». Активно сниматься начала лишь с конца 1960-х — одним из первых появлений Талызиной на экране стала роль Нади в приключенческой киноленте «Путь в Сатурн» (1967). На конец 1960-х — начало 1970-х пришлись такие роли актрисы, как Алевтина в фильме «Зигзаг удачи» (1968), Елена Николаевна Попова в комедии «Вас вызывает Таймыр» (1970), секретарша Федяева в «Стариках-разбойниках» (1971), учительница химии Нина Петровна в телефильме «Большая перемена» (1972).

В 1970-х — 1980-х годах активно снималась в кино. Ежегодно на экраны страны выходило несколько кинокартин с её участием, в основном это были небольшие роли в таких фильмах, как «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Афоня» (1975), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980).

В телефильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) вместе с Лией Ахеджаковой играли подруг главной героини. В фильме Талызина сыграла не только свою роль, но и озвучивала главную героиню Надю, персонажа Барбары Брыльской, у которой был польский акцент.

В новом веке снималась в телесериалах «Линии судьбы» (2003), «Ленинград» (2007), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016) и других. В фильме «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) сыграла героиню из первой части.

Известна во многом благодаря закадровой работе — озвучиванию фильмов и мультфильмов. Одна из самых известных её ролей — мама Римма в серии мультфильмов «Простоквашино».

Автор книги «Мои пригорки, ручейки» (2012).

За долгие годы творческой деятельности актриса снялась в более чем ста фильмах и телесериалах.

Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Семья 
 Муж — Леонид Непомнящий, художник
 Дочь — Ксения Хаирова (род. 1969), актриса Театра Российской армии
 Внучка — Анастасия (род. 1999), актриса

Взгляды 
В 1964 году вступила в КПСС.

В 2008 году заявила, что не будет голосовать на президентских выборах за Дмитрия Медведева из-за попыток лишить Центральный Дом актёра здания.

На выборах 2012 года голосовала за Сергея Миронова. Среди основных проблем страны актриса выделила большой разрыв между богатыми и бедными, что и стало, по её мнению, одной из причин начавшихся в тот момент массовых акций протеста. Талызина заявила, что «в царское время любой офицер снял бы свою кандидатуру с любого поста, если бы ему кидали такие обвинения, какие кидали Путину на Болотной площади и площади Сахарова» и отметила, что тоже ходила на митинги в период свержения коммунистического режима.

11 марта 2014 года подписала обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму. Актриса высказала мнение, что «новая власть в Киеве идёт через штыки при помощи фашиствующих элементов». В 2015 году Министерством культуры Украины внесена в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

Творчество

Театр 

 Театр имени Моссовета
 1952 — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова; режиссёры: Ю. А. Завадский, И. С. Анисимова-Вульф — племянница 
 1955 — «Наша дочь» Я. А. Сегеля; режиссёры: И. С. Анисимова-Вульф и К. К. Михайлов — Света 
 1956 — «Трое» М. Горького; режиссёр: М. Н. Сидоркин — Софья Никоновна Медведева 
 1957 — «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира; режиссёр: Ю. А. Завадский — Анна Пейдж 
 1959 — «Битва в пути» Г. Е. Николаевой; режиссёры: Ю. А. Завадский и А. Л. Шапс — Даша
 1959 — «Тревожная ночь» Г. Д. Мдивани; режиссёр: О. Я. Ремез — Ирина
 1959 — «Суровая любовь» А. Б. Чаковского и И. С. Рубинштейна; режиссёр: Б. Н. Докутович — Тоня
 1960 — «Первое свидание» Т. Г. Сытиной; режиссёр: О. Я. Ремез — Валя
 1960 — «Летом небо высокое» Н. Е. Вирты; постановка: Ю. А. Завадский, режиссёр: М. Г. Ратнер — Катерина Васильевна
 1961 — «Когда часы пробили полночь» Е. Б. Борисовой, режиссёр: И. А. Данкман — Маргарита
 1961 — «Осторожно, листопад!» С. В. Михалкова; режиссёр: О. Я. Ремез — Тамара
 1961 — «Антеи» Н. Я. Зарудного; постановка: Ю. А. Завадский, режиссёр: М. Г. Ратнер — Олеся Далекая 
 1962 — «Он живет рядом» И. Я. Бражнина; режиссёр: Е. Ю. Завадский — Зина
 1962 — «Бунт женщин» Н. Хикмета и В. Г. Комиссаржевского; постановка: Ю. А. Завадский, режиссёр: И. А. Данкман — Колоника, девушка
 1962 — «Пора любви» В. П. Катаева; режиссёр: А. Л. Шапс — Саша
 1963 — «Совесть» Д. Г. Павловой; режиссёры: Ю. А. Завадский и А. Л. Шапс — Валя
 1964 — «На диком бреге» Б. Н. Полевого и С. А. Радзинского; режиссёр: А. Л. Шапс — Валя
 1964 — «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому; режиссёр: И. С. Анисимова-Вульф — Зинаида
 1965 — «Чья-то жизнь» Д. М. Холендро; режиссёр: Ю. А. Завадский — Галя
 1966 — «Затейник» В. С. Розова; режиссёр: И. С. Анисимова-Вульф — Селищева
 1966 — «Они сражались за Родину» П. Г. Демина по роману М. А. Шолохова; режиссёр: А. Т. Зубов — медсестра Зоя
 1967 — «Аплодисменты» А. П. Штейна; постановка: И. С. Анисимова-Вульф, режиссёр: Ю. П. Белов — Саша
 1967 — «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского; постановка: Ю. А. Завадский, режиссёр: А. Т. Зубов — Редактор
 1967 — «Жизнь Сент-Экзюпери» Л. А. Малюгина; режиссёр: К. К. Михайлов —  Н
 1968 — «Другая» С. И. Алёшина; режиссёр: Н. А. Мокин — Катя 
 1969 — «Петербургские сновидения» по Ф. М. Достоевскому; постановка: Ю. А. Завадский, режиссёр: В. В. Шубин — Катерина Ивановна
 1969 — «Ленинградский проспект» И. В. Штока; постановка: И. С. Анисимова-Вульф, режиссёр: А. И. Баранцев — Нина Алексеевна
 1971 — «Лилиом» Ф. Мольнара; режиссёр: И. А. Данкман — Мария
 1973 — «Последняя жертва» А. Н. Островского; режиссёр: Ю. А. Завадский — Юлия Тугина
 1974 — «Бабье лето» З. В. Чернышёвой; режиссёр: П. О. Хомский — Елена Озерова
 1975 — «Вечерний свет» А. Н. Арбузова; постановка: Р. Г. Виктюк — Тамара Николаевна
 1977 — «Царская охота» Л. Г. Зорина; постановка: Р. Г. Виктюк — Екатерина II
 1977 — «Версия» А. П. Штейна; постановка: В. С. Спесивцев — Ольга 
 1977 — «Царствие земное» Т. Уильямса; постановка: П. О. Хомский — Мэртл
 1980 — «Чёрный гардемарин» А. П. Штейна; постановка: П. О. Хомский — Ольга
 1982 — «Егор Булычов и другие» М. Горького; постановка: П. О. Хомский — Ксения
 1983 — «Премьера» Л. Росеба; постановка: М. Я. Вайль — Марго
 1986 — «Цитата» Л. Г. Зорина; постановка: П. О. Хомский, режиссёр: В. В. Гордеев — Алевтина Васильевна
 1988 — «Женский стол в „Охотничьем зале“» В. И. Мережко — Юрьева
 1994 — «Внезапно прошлым летом» Т. Уильямса; режиссёр: А. А. Житинкин — Миссис Виннейбл
 1997 — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского; режиссёр: С. Ю. Юрский — Мигачева Домна Евстигнеевна

 2000 — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта; режиссёр: П. О. Хомский — Анна Фирлинг
 2006 — «Мораль пани Дульской» Г. Запольской; режиссёр: П. О. Хомский — Пани Дульская
 2011 — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина; режиссёр: П. О. Хомский — тётка Анна Антоновна Атуева
 2017 — «Васса Железнова» М. Горького; режиссёр: С. А. Виноградов — Васса Петровна Железнова
 2022 — «Волки и овцы» А. Н. Островского; режиссёр: И. В. Яцко — Мурзавецкая

 «Школа современной пьесы»
 2000—2002 — «Миссис Лев» С. Б. Коковкина; режиссёр: Б. А. Морозов — Софья Андреевна
 2002—2004 — «Событие» по В. В. Набокову; режиссёр: Франсуа Роше — Антонина Павловна

 Студенческий театр МГУ
 1980 — «Уроки музыки» по пьесе Л. С. Петрушевской; режиссёр: Р. Г. Виктюк — Валентина Илларионовна

 Театр кукол «Огниво»
 2011 — «Пиковая дама» А. С. Пушкина; режиссёр: А. Ю. Васильев — Графиня 

 Антреприза
 1997—2002 — «Двое с большой дороги» В. И. Мережко; режиссёр: А. А. Житинкин 
 2008—2011 — «Госпожа министерша» Б. Нушича; режиссёр: О. Лопухов 

 Эстрадные постановки
 «Поэтессы Серебряного века»

Фильмография 
 Кино

  — Комендант снежной крепости  — Нина
 1963 — Человек, который сомневается — Инна, следователь-практикант
  — Путь в «Сатурн» — Надя
 1967 — Конец «Сатурна» — Надя
  — Встречайте поездом — учительница
 1968 — Зигзаг удачи — Алевтина Васильевна, председатель месткома фотоателье
 1968 — Ташкент — город хлебный — Додонова, мать Миши
 1968 — Мятеж — Варька
 1968 — Человеческий голос
  — Вас вызывает Таймыр — Елена Николаевна Попова, мама Любы
 1970 — Удивительный заклад — мать Лёши
  — Старики-разбойники — секретарша Федяева
 1971 — Чёрные сухари — Зворыкина
  — Любимые страницы 
 1972 — Иванов катер — Елена Бурлакова
 1972 — Перевод с английского — мама Пушкарёва
 1972 — Шторм  — редактор
 1972 — Большая перемена — Нина Петровна, учительница химии
  — Невероятные приключения итальянцев в России — дежурная по этажу в гостинице 
 1973 — Назначение
  — Агония — Аглая Акилина
  — Афоня — Людмила Ивановна Вострякова, мастер ЖЭКа
 1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — Валя, школьная учительница, подруга Нади
 1975 — Ольга Сергеевна — Галя
 1975 — Путешествие миссис Шелтон — миссис Элен Шелтон
  — Цветы для Оли — Анна Ильинична, учительница
 1976 — Пока стоят горы — Скуратова, альпинистка, опытный инструктор
 1976 — Вечерний свет  — Тамара Николаевна, секретарь редакции
  — Женитьба — Фёкла Ивановна, сваха
 1977 — Кольца Альманзора — королева Януария
 1977 — Обратная связь — Петрова
 1977 — Побег из тюрьмы — Аннушка
 1977 — Портрет с дождём — Ирина
 1977 — За пять секунд до катастрофы — мисс Гримбл
  — Накануне премьеры — Валентина Степановна
 1978 — И это всё о нём — Евгения Сергеевна Столетова, мама Евгения
 1978 — По улицам комод водили — Валерия Аркадьевна Вознесенская
 1978 — Уроки французского — тётя Надя
 1978 — Весенняя путёвка — Тоня
  — Верой и правдой — тётка Сергуни
 1979 — Завтрак на траве — Анна Петровна, воспитательница в пионерлагере
 1979 — Сцены из семейной жизни — Валентина Мартынова, мать Кати
 1979 — Чужая компания — Валентина Ивановна
 1979 — Осенняя история — сотрудница редакции
  — Ключ — Светлана, жена Медведева, инженер
 1980 — Вечерний лабиринт — дежурная по этажу
 1980 — Дульсинея Тобосская — мать Альдонсы
 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — провинциальная актриса Анна Петровна Спешнева 
 1980 — Перед ужином  — Анна Ивановна
  — Ожидание — Стана Матвеевна
 1981 — На чужом празднике — капитан милиции Нина Андреевна Токмакова
 1981 — Придут страсти-мордасти — Вера Степановна, мать Леньки и Володи
 1981 — Следствием установлено — Лидия Ивановна Найдёнова, повар на судне
 1981 — Факты минувшего дня — Вера
 1981 — Штормовое предупреждение — Людмила, руководитель группы
  — Детский мир — Мила Горяева, подруга Людмилы Яковлевны
 1982 — Операция на сердце  — Знобина, медсестра
 1982 — Культпоход в театр — Полина, жена Тихомирова
  — Безумный день инженера Баркасова — Дарья Ивановна Кобылина
 1983 — Утро без отметок — бабушка Кости Королькова
  — Гостья из будущего — Мария Павловна, старшая медсестра / Весельчак У в её образе
 1984 — Зудов, Вы уволены! — Хонькина, заведующая клубом
 1984 — Мой избранник — мать Тимофея
  — Последняя инспекция — жена Михаила
 1985 — Право любить
 1985 — Ещё люблю, ещё надеюсь — Антонина, кассир в книжном магазине
 1985 — Лиха беда начало — Надежда Ивановна Карпова, старший товаровед Дома обуви
 1985 — Непрофессионалы — Женя
 1985 — После дождичка в четверг — Варвара, главная ключница
 1985 — Зловредное воскресенье — учительница математики
  — Мой нежно любимый детектив — миссис Эктон, консьержка
  — Анонимка  — Антонина Фёдоровна Коломина, доктор
  — Лапта  — жена Самохина
 1988 — Игра в детектив 2. Инспектор и мафия  — Джулия
 1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта 
 1988 — Цитата  — Алевтина Васильевна, жена Балтазарова, мать Людмилы
 1988 — Приморский бульвар — Жанна Львовна
  — Маленький человек в большой войне — Галина
 1989 — Руанская дева по прозвищу Пышка — мадам
 1989 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — Анна Кондратьевна Тушина, директор канатной фабрики
 1989 — Село Степанчиково и его обитатели  — Обноскина
 1989 — В знак протеста — Аглая Андреевна
  — Анютины глазки и барские ласки — барыня
 1990 — Арбатский мотив — Майя Михайловна, жена Петра Валентиновича
 1990 — Испанская актриса для русского министра — туристка
 1990 — Овраги — Магдалина Аркадьевна
 1990 — Яма — Эмма Эдуардовна, содержательница публичного дома
  — Гений — Людмила Смирнова, мать Насти
 1991 — Год хорошего ребёнка — Сонька
 1991 — Летучий голландец — Серафима, жена кооператора
  — Наш американский Боря — Ольга Ивановна
 1992 — Удачи вам, господа! — хозяйка собаки Люси
  — Баттерфляй 
  — Воровка — народный судья
  — Домовик и кружевница — Ирина, председатель исполкома
  — Мужчина для молодой женщины — мать Насти
  — Старые клячи — уборщица Александра Фёдоровна
  — С точки зрения ангела — Валентина Фёдоровна
 2001 — Подозрение — мать Андрея Данилова
  — Возбуждение
  — За тридевять земель — Ядвига / Баба-Яга
  — Операция «Эники-Беники»
  — Джоник — мать Катерины
  — Ирония судьбы. Продолжение — Валентина Ивановна, подруга Надежды Васильевны Шевелёвой
  — Следы на песке — бабушка Сергея
  — Рейдер — Ольга Александровна Григорьева, судья
 2011 — Жених — Любовь Сергеевна, мать Бориса
 2011 — Старинные часы — бабушка Сани и Мани
  — Свадьба Кречинского  — Анна Антоновна Атуева, тётка Лидочки
  — Новогодний папа — тётя Валя, заведующая подъездом
  — Закрой глаза — бабушка Фоки
  — Про Лёлю и Миньку — бабушка Лёли и Миньки

 Телесериалы
  — Ералаш — мама  
  —  — Петербургские тайны — княгиня Чечевинская
  — Линии судьбы — Роза Сергеевна
  —  — Исцеление любовью — Зинаида Степановна, бабушка Маши
  — Большое зло и мелкие пакости — Мария Григорьевна, директриса
 2005 — Плюс бесконечность — москвичка
 2005 —  — Срочно в номер — Раиса Витальевна, мать Вики, теща Кирилла
  — Расплата за грехи — бабушка Тани
 2006 — Девять месяцев — старшая медсестра Людмила Николаевна
 2006 — Городской романс — бабушка Тани
 2006 — Сыщики 5 — Любовь Анатольевна 
  — Солдаты 13 — мама подполковника Староконя
 2007 — На пути к сердцу — Светлана Алексеевна Ковалёва, мать Алексея
 2007 — Ленинград — Валентина Цветкова, мать Нины
 2007 — Частный заказ — Анна Ивановна Лукьянова, мать Владимира
  — Достоевский — Александра Фёдоровна Куманина, тётя Достоевского
 2011 — Откровения — мать Вадима
  — Знак истинного пути — Евгения Генриховна Гольц, мама Эдика
 2012 — Предчувствие — Надежда Николаевна Степанцова, мать Валентины
  — Екатерина — няня Иоанна Антоновича
  — Верю не верю — Алла Васильевна Силантьева, жена Семёна Аркадьевича, бдительная свидетельница
  — Кухня — Елизавета Генриховна, тёща Виктора Петровича

 Документальное кино
  — «Женщины в жизни Ивана Бунина» 

 Видеоклипы
  — «Зима»  — продавщица мягких игрушек

Озвучивание 

 Мультфильмы
  — Переменка № 1
  — Трое из Простоквашино — мама Дяди Фёдора
  — Каникулы в Простоквашино — мама Дяди Фёдора
  — Кот Котофеевич — Лиса
  — Лиса Патрикеевна — Лиса
  — Зима в Простоквашино — мама Дяди Фёдора
  — Весна в Простоквашино — мама Дяди Фёдора

 Художественное кино
  — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — Надя Шевелёва 
  — Вооружён и очень опасен — Долорес Дамфи 
  — Долгая дорога в дюнах — Марта Озола  
  — Сказки старого волшебника — Фея Доброе Сердце 
 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Пилар 
  — В той области небес… — Владлена  
  — Надежда Шевелёва

Награды и премии 
Государственные награды:
 Заслуженная артистка РСФСР (1973)
 Народная артистка РСФСР (1985)
 орден Почёта (25 октября 2005) — за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу
 орден Дружбы (14 июня 2010) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 июля 2017) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Кинопремия «Золотой орёл» (2004) в номинации «За лучшую женскую роль на телевидении» (телесериал «Линии судьбы», 2003)
 Кинопремия «Золотой орёл» (2011) в номинации «За лучшую женскую роль на телевидении» (телесериал «Достоевский», 2011)

Документальные фильмы и телепередачи 
 «XX век. „По ту сторону рампы. Валентина Талызина“» («Культура», 1992)
 «Валентина Талызина. „Острова“» («Культура», 2004)
 «Валентина Талызина. „Моей душе покоя нет“» («Первый канал», 2010)
 «Валентина Талызина. „Время не лечит“» («Первый канал», 2014)
 «Валентина Талызина. „Зигзаги удачи“» («ТВ Центр», 2015)
 «Валентина Талызина. „Личное“» («Россия-1», 2016)
 «Валентина Талызина. „Раскрывая тайны звёзд“» («Москва 24», 2018)
 «Валентина Талызина. „Звёзды советского экрана“» («Москва 24», 2021)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Члены КПСС
Персоналии:Театр им. Моссовета
Члены Союза кинематографистов России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России